Мірамбо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Мірамбо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна